Rize ist die Bezeichnung für:
 Rize, nordosttürkische Stadt am Schwarzen Meer
 Rize (Provinz), Provinz im Nordosten der Türkei am Schwarzmeer
 Rize (Tee), Schwarztee aus der Provinz Rize
 Rize – Uns hält nichts auf!, US-amerikanischer Dokumentarfilm von David LaChapelle aus dem Jahr 2005

Siehe auch:
 Rize of the Fenix,  Musikalbum der US-amerikanischen Rockband Tenacious D, erschienen 2012
 Rice
 Rise